Die Landesliga Südbaden 1949/50 war die letzte Saison der Landesliga im Fußball in Südbaden vor der Überführung in die 1. Amateurliga Südbaden. Sie bildete die höchste Amateurklasse unterhalb der Oberliga Südwest, die bis 1950 auch Südbaden abdeckte. Südbadischer Meister 1950 wurde der SC Baden-Baden, der allerdings im Rahmen der Umgliederung von Südbaden in den Süddeutschen Fußball-Verband nicht in eine höhere Klasse aufstieg.

Die SVgg Emmendingen, der FC Furtwangen, die SV Gottmadingen, der FC Gutach und der VfR Stockach mussten absteigen. Aufsteiger in die 1. Amateurliga für die folgende Saison war der SV Weil. Aus der aufgelösten Südgruppe der Oberliga Südwest kamen für die folgende Saison die FT 1844 Freiburg, der SV Kuppenheim, der Lahrer FV 03, der FC Rastatt 04, der Offenburger FV und der FC 08 Villingen zur 1. Amateurliga hinzu.

Abschlusstabelle

Literatur

Weblinks 
 Tabelle der Landesliga Südbaden 1949/50 auf f-archiv.de

1949
Fußballsaison 1949/50